Вандёвр-сюр-Барс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Вандёвр-сюр-Барс. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10401.

Коммуна расположена приблизительно в 170 км к юго-востоку от Парижа, в 85 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 30 км к востоку от Труа. Стоит на реке Барс.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2385 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1532 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1052 были экономически активными, 480 — неактивными (показатель активности — 68,7 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 1052 активных работали 903 человека (525 мужчин и 378 женщин), безработных было 149 (66 мужчин и 83 женщины). Среди 480 неактивных 120 человек были учениками или студентами, 130 — пенсионерами, 230 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XVI век). Памятник истории с 1907 года
 Замок Вандёвр-сюр-Барс (XI век). Памятник истории с 1963 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об